Луганский уезд:

 Луганский уезд — в Орловском наместничестве.
 Луганский уезд — в Донецкой губернии.